Mengede steht für
 den Dortmunder Stadtteil Mengede
 den Dortmunder Stadtbezirk Mengede
 Haus Mengede, Rittersitz im Stadtteil Mengede